Anthony Caci – calciatore francese
 Caci figurati – formaggi tipici prodotti in Sicilia
 Scalae Caci – scale dell'antica Roma